Езе́нг, Езенґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на схід від Парижа, 115 км на південь від Страсбура, 60 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1034 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2532,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Езенг на сайті французького Національного інституту географії
 Мапа муніципалітету Езенг на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Езенг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн